Джакометті () — італійське та швейцарське прізвище.

Відомі носії 
 Альберто Джакометті (1901—1966) — швейцарський скульптор, живописець і графік.
 Аугусто Джакометті (1877—1947) — швейцарський художник.
 Бруно Джакометті (1907—2012) — швейцарський архітектор, син Джованні Джакометті
 Джованні Джакометті (1868—1933) — швейцарський художник і графік.
 Дієго Джакометті (1902-1985) - швейцарський скульптор і дизайнер
 Паоло Джакометті (1816—1882) — італійський письменник і драматург.